Wilt steht für:
 Originaltitel des Films Puppenmord aus dem Jahr 1990

Wilt ist der Familienname folgender Personen:
 David E. Wilt (* 1955), US-amerikanischer Medienwissenschaftler und Bibliothekar
 Fred Wilt (1920–1994), amerikanischer Leichtathlet und Leichtathletik-Trainer, FBI-Agent
 Hans Wilt (1867–1917), österreichischer Landschaftsmaler
 Marie Wilt (1833–1891), österreichische Sopranistin
 Raymond Wilt, US-amerikanischer Politiker
 Rod Wilt, US-amerikanischer Politiker
 Roy Wilt, US-amerikanischer Politiker
 W. William Wilt, US-amerikanischer Politiker

Wilt ist der Vorname folgender Person:
 Wilt Aden Schröder (* 1942), deutscher Klassischer Philologe
 Wilt Chamberlain (1936–1999), US-amerikanischer Basketballspieler

Wilt ist der Nachname der fiktiven Person:
 Henry Wilt, Hauptfigur der Wilt-Romane von Tom Sharpe

Siehe auch:
 Wildt
 Wild (Begriffsklärung)
 Wilts
 Wiltz (Begriffsklärung)